Појам мешина може се односити на:

 Мешина - неоштећена, штављена животињска кожа која се користи за чување хране или израду народних музичких инструмената
 Мешина - насеље на Косову и Метохији